

Чебаркуль — озеро в Башкортостані
 Чебаркуль — озеро в Челябінській області
 Чебаркуль — місто, Челябінська область
 Чебаркуль — село, Кунашацький район, Челябінська область
 Чебаркуль — присілок, Салаватський район, Башкортостан

Див. також 
 Чебаркульський метеорит